Таргамадзе () — грузинське прізвище. Відомі носії:

 Георгій Таргамадзе — грузинський політик, лідер Християнсько-демократичного руху.
 Гіві Таргамадзе — грузинський державний діяч.
 Давид Таргамадзе — грузинський футболіст, півзахисник.
 Каха Таргамадзе — грузинський державний діяч, міністр внутрішніх справ Грузії.

Грузинські прізвища